Појам Трње представља збирку именицу од речи Трн и он се може односити на:
 Трње (Сува Река), насеље у општини Сува Река, КиМ, Република Србија
 Трње (Пивка), насеље у општини Пивка, Република Словенија
 Трње (Шкофја Лока), насеље у општини Шкофја Лока, Република Словенија
 Трње (Чреншовци), насеље у општини Чреншовци, Република Словенија
 Трње (Требње), насеље у општини Требње, Република Словенија
 Трње (Загреб), градска четврт у Загребу, Република Хрватска
 Трње (Велика Горица), насеље у општини Велика Горица, Република Хрватска
 Трње (Звољен), насеље у округу Звољен, Банскобистрички крај, Словачка Република

Види још 
 Трн (вишезначна одредница)
 Трнавци
 Трнова
 Трновац
 Трновец
 Трнови
 Трновица
 Трново
 Трновче